Thorax (torax) má více významů:

 Hruď — ve smyslu část těla členovců
 Hrudník — ve smyslu část těla obratlovců

Externí odkazy